Algenib est un des noms traditionnels des étoiles suivantes :
 Gamma Pegasi ;
 Alpha Persei.

Ce nom a été officiellement attribué à Gamma Pegasi (et donc pas à Alpha Persei) par l'Union astronomique internationale le .

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire